Bangu se pode referir a:

 Bangu, bairro do Rio de Janeiro
 Bangu Atlético Clube
 Estação Bangu, da rede ferroviária do Rio de Janeiro
 Bangu Athletic Club, extinto clube de futebol de Fortaleza
 Complexo Penitenciário de Bangu
 Unidos de Bangu, escola de samba do Rio de Janeiro

Ver também

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos